

Єленовка — село, Зерендинський район, Акмолинська область

Єленовка — присілок, Іссинський район, Пензенська область
 Єленовка — село, Ясненський міський округ, Оренбурзька область